Bubel ist der Familienname folgender Personen:

 Gerhard Bubel (1929–2020), deutscher Politiker (SPD), Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin
 Leszek Bubel (* 1957), polnischer Politiker